Гора — деревня в Бежаницком районе Псковской области России. Входит в состав  Лющикской волости.

География 
Расположена в 19 км к северу от райцентра Бежаницы на берегу реки Ашевка.

Население 

Численность население деревни по оценке на начало 2001 года составляла 240 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Бежаницкого района